Гран-при Европы 1995 года — четырнадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1995 года. Прошёл на трассе Нюрбургринг в Нюрбурге, Германия, Европа. Соревнования состоялись 1 октября 1995 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Михаэль Шумахер 1:21,180
 «Феррари» и «Макларен» стартовали на сликах, остальные — на дождевых шинах.
 Шумахер отыграл у Алези 20 секунд отставания и обошёл его за два круга до финиша.
 Габриэле Тарквини заменил травмированного на предыдущем этапе в Португалии Юкио Катаяму.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Европы